Краснооктя́брьский райо́н (; ранее Татарский район) — административно-территориальное образование (район) в Нижегородской области России. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует Краснооктябрьский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Единственный в области район с преобладанием татарского населения.

Административный центр — село Уразовка.

География 
Расположен в юго-восточной части Нижегородской области.

Граничит с Сергачским, Пильнинским, Большеболдинским, Сеченовским, Гагинским районами Нижегородской области, а также с Республикой Мордовия.

Расстояние до Нижнего Новгорода составляет 180 км по автомобильной дороге.

Площадь района — 886,17 км².

В районе находится Уразовский заказник

История 
В 1929 году в Нижегородской и других губерниях начали образовываться национальные районы.

12 июля 1929 года был организован Татарский район, с центром в селе Кочко-Пожарках. А в 1932 году район был переименован в Кзыл-Октябрьский, районным центром стало село Уразовка. Район состоял из татарских сел.

Позднее район неоднократно претерпевал территориальные преобразования и изменения. В ноябре 1944 года Кзыл-Октябрьский район был разделён на два района: Кзыл-Октябрьский район с районным центром в селе Уразовке и Петряксинский район с районным центром в селе Петраксах.

В ноябре 1957 года их вновь объединили в Кзыл-Октябрьский район.

В 1962 году Кзыл-Октябрьский район ликвидировали, его территорию присоединили к Сергачскому району.

12 января 1965 года Сергачский сельский район был разделён на три района: Спасский, Сергачский и Краснооктябрьский.

В состав Краснооктябрьского района вошло только 50 % сёл бывшего Кзыл-Октябрьского района .

В состав Сергачского района по просьбе сельского населения отошли такие крупные населённые пункты как сёла Кочко-Пожарки, Шубино, Пица, Камкино, Грибаново.

В Пильнинский район вошли сёла Петряксы, Мочалеи, Красная Горка, в состав Сеченовского района — село Красный Остров.

Краснооктябрьский район в новых границах вобрал в себя татарские сёла Кзыл-Октябрьского района и часть сёл Салганского района. В настоящее время район является интернациональным, на территории которого более 300 лет проживают татары (преобладающие), русские, мордва, и представители других национальностей.

16 июля 2016 года в селе Уразовка Нижегородской области открыт памятник выдающимся татарским певцам, уроженцам Нижегородской области Рашиту Вагапову и Хайдару Бигичеву.

Население 

 Национальный и религиозный состав
Большую часть населения составляет татары (нижегородские татары). Кроме них проживают русские, мордва и представители других национальностей.

В районе присутствует 2 основных религиозных течения: ислам суннитского толка и православное традиционное христианство.

Административно-муниципальное устройство 
В Краснооктябрьский район, в рамках административно-территориального устройства области, входят 12  административно-территориальных образований — 12 сельсоветов.

Первоначально на территории Краснооктябрьского района к 2004 году выделялись 14 сельсоветов. В рамках организации местного самоуправления в 2004—2009 гг. в существовавший в этот период Краснооктябрьский муниципальный район входили соответственно 14 муниципальных образований со статусом сельских поселений. В 2009 году были упразднены Александровский и Китовский сельсоветы, включённые в Салганский сельсовет. Законом от 4 мая 2022 года Краснооктябрьский муниципальный район и все входившие в его состав поселения были упразднены и объединены в Краснооктябрьский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Краснооктябрьском районе 45 населённых пунктов (все — сельские).

Экономика

Промышленность 
Уразовский хлебокомбинат.

Сельское хозяйство 
В районе ведут хозяйственную деятельность 29 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий. Основная их специализация — растениеводство, на долю которого приходится 63 % готовой продукции сельского хозяйства и животноводство, на долю которого приходится 37 % готовой продукции. В сельскохозяйственном производстве занято 2200 человек.

Рыбоводство 
На территории района имеется рыбопитомник, который занимается выращиванием малька и товарной рыбы. Площадь прудов составляет 38 гектаров. Площадь зеркала прудов рыбхоза составляет 90 гектар.

Транспорт 
В Краснооктябрьском районе осуществляет свою деятельность автотранспортное предприятие, занимающее перевозками пассажиров. Протяженность автобусных маршрутных линий 115 км. В районе функционирует 1 автобусный маршрут: Уразовка — Салганы.

Образование, культура, спорт 

 Дошкольных учреждений — 14.
 Численность детей, посещающих ДДУ — 280 человек.
 1 детский дом на 25 человек.
 35 образовательных учреждений:
 17 начальных школ,
 10 основных школ,
 8 средних школ.
 Учащихся — 1892 человека.
 Профессиональное техническое училище (учащихся — 93 человека).
 Краснооктябрьский филиал Лукояновского педагогического училища имени А. М. Горького (учится 50 учащихся).
 2 музыкальные школы в сёлах Уразовке и Салганах.

Действует МБУК «Информационно-культурный центр» Краснооктябрьского района на базе 23 клубных учреждений, 18 библиотек, 2 музеев.

Насчитываются 19 мечетей и одна действующая церковь.

Спортивный комплекс района включает в себя 10 спортивных сооружений, из них 10 спортивных залов. В районе созданы команды по многим видам спорта. Различные спортивные соревнования проводятся регулярно.

Примечания

Ссылки 
 

 
Национальные районы СССР